Konrad IV. ist der Name folgender Personen:

 Konrad IV. (HRR) (1228–1254), König des Heiligen Römischen Reiches, von Sizilien und von Jerusalem
 Konrad IV. (Cammin) († 1324), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Cammin 
 Konrad IV. (Weinsberg) († um 1324), deutscher Adliger, Landvogt in Niederschwaben
 Konrad IV. Tanner († 1333), Augustiner, Fürstabt von Berchtesgaden
 Konrad IV. von Baierbrunn (1275–1333), Bayerischer Adliger und Truchsess 
 Konrad IV. von Bussnang  († 1471), Schweizer Adliger, Fürstbischof von Straßburg 
 Konrad IV. von Fohnsdorf († 1312), Erzbischof von Salzburg
 Konrad IV. von Frontenhausen (~1170–1226), bayerischer Adliger, Bischof von Regensburg, Kanzler von Philipp von Schwaben
 Konrad IV. von Hanau († 1383), hessischer Adliger, Fürstabt von Fulda
 Konrad IV. von Rietberg († 1508), westfälischer Adliger, Bischof von Osnabrück
 Konrad IV. von Schöneck († 1329), Bischof von Worms
 Konrad IV. von Tann († 1236), pfälzischer Adliger, Bischof von Speyer